Le terme Plato renvoie à :

Patronymie
 Plato, nom latinisé du philosophe grec Platon.
 Dana Plato (1964-1999), actrice américaine.
 Daniel Plato (1960- ), homme politique sud-africain.
 Fritz Plato, chimiste allemand.
 Jason Plato (1967- ), pilote automobile britannique.

Biologie 
 Plato, genre d'araignées.

Toponymie

Colombie 
 Plato, municipalité du département de Magdalena en Colombie.

États-Unis 
 Plato, une ville dans le Minnesota ;
 Plato, un village du comté de Texas, dans le Missouri, aux États-Unis.

Divers
 PLATO, système informatique éducatif des années 1960-1970
 PLATO, mission d'astronomie spatiale de l'Agence spatiale européenne
 Plato, magazine belge d'expression française consacré aux jeux.
 Degré Plato, unité permettant d'exprimer le pourcentage en masse d'extrait sec du moût avant fermentation.